Кызыл-Джар — киргизский топоним. Может означать:

 Кызыл-Джар — посёлок городского типа.
  — село.
  — село.

См. также 
 Кызылжар